Evian (merk), een Frans merk van mineraalwater
 Évian-les-Bains, een gemeente in Frankrijk
 Evian Resort Golf Club, een golfclub
 The Evian Championship, een jaarlijks golftoernooi
 Évian Thonon Gaillard FC, voormalige naam van de voetbalclub Thonon Évian Grand Genève FC
 Conferentie van Évian (1938)
 Verdragen van Évian (1962)